Gilbert Castro Aldana (25 de agosto de 1977 - 11 de março de 2007) foi um lutador americano de luta mista que competiu na divisão  Heavyweight (peso-pesado). Sua última luta foi em RITC 90 - Rage in the Cage contra Rich Beecroft em 27 de janeiro de 2007.

Aldana morreu depois de se afogar em um acidente de barco no lago Pleasant no Arizona em 11 de março de 2007, aos 29 anos.

Lutadores de MMA dos Estados Unidos
Mortes por afogamento